Łukasz Kubot e Marcelo Melo erano i detentori del titolo ma Łukasz Kubot ha decido di non partecipare questa edizione del torneo. Marcelo Melo, invece, ha fatto coppia con Ivan Dodig ma sono stati eliminati al primo turno da Feliciano López e da Stefanos Tsitsipas.

In finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud hanno battuto Rajeev Ram e Joe Salisbury con il punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić  (quarti di finale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (finale)

  John Peers /  Filip Polášek (semifinale) 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (campioni)

Wildcard 

  Feliciano López /  Stefanos Tsitsipas (quarti fi finale)

  Oliver Marach /  Philipp Oswald (quarti di finale)

Ranking protetto 

  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

Qualificati 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (primo turno)

Lucky Loser 

  Sander Gillé /  Dominik Koepfer (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2021